Пауль Фесслер — футболіст, учасник Олімпійських ігор 1924 р.
 Фесслер Адольф Іванович (* 8.4.1826, Богемія — * 8. 2. 1885, Феодосія) — художник-мариніст, учень  І. К. Айвазовського.
Прізвища